Ла Мескалера има више значења:

 Ла Мескалера (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мескалера (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мескалера (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мескалера (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескалера (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескалера (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мескалера (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мескалера (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мескалера (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику